Тунисская Профессиональная лига 1 1983/1984 () — 29-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1983/84 на сайте rsssf.com 

1983/1984
Тунис
Тунис
1983 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 1984 году